RCH je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Čile.
 avstralska Kraljeva otroška bolnišnica (angleško Royal Children's Hospital)

Kratice